Николай Анатольевич Саченко (род. 5 июля 1977, Алма-Ата) — российский скрипач, первая скрипка Квартета имени Бородина, лауреат XI Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Заслуженный артист России (2017).

Биография 
Учился в музыкальной школе № 1 Петропавловска-Камчатского у Г. А. Аввакумова; становился лауреатом конкурсов юных скрипачей (Новосибирск, Владивосток). В 1996 г. окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории (класс З. И. Махтиной).

В 2001 г. окончил Московскую консерваторию, где учился у профессора И. С. Безродного и профессора С. И. Кравченко.

С 2005 г. — концертмейстер государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством Ю. Башмета; с 2006 г. — солист Московской государственной академической филармонии.

В Квартете имени Бородина играет с 2021 года.

Творчество 
Гастролирует в России, Японии, Австрии, Германии, США, Чехии, Китае, Польше, Югославии. Выступал на фестивалях Мстислава Ростроповича в Эвиане (Франция), «Молодая Прага», Пекинском международном музыкальном фестивале.

Выступает в составе Брамс-трио, а также с Российским национальным оркестром, Российским симфоническим оркестром «Молодая Россия», Симфоническим оркестром г. Гуанчжоу, оркестрами «Филармония Наций», «Токио-Метрополитен-симфони», «Токио-Вивальди», с И. Менухиным, М. Ростроповичем, И. Стерном.

Играет на скрипке  1697 года Российской Государственной коллекции музыкальных инструментов.

Награды и признание 
 лауреат III Международного конкурса имени Леопольда Моцарта (Аугсбург, Германия, 1995); получил также «Приз зрительских симпатий» — скрипку работы французского мастера Саломона второй половины XVIII века;
 первая премия XI Международного конкурса имени Чайковского (1998).
 Заслуженный артист Республики Дагестан (2014).
 Заслуженный артист Российской Федерации (2017).

Примечания

Ссылки 
 Квартета имени Бородина
 Квартет имени Бородина назвал имя нового первого скрипача
 
 
 

Выпускники Центральной музыкальной школы
Выпускники Московской консерватории
Лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского